Moloney ist der Familienname folgender Personen:

 Ashley Moloney (* 2000), australischer Zehnkämpfer
 Brendan Moloney (* 1989), irischer Fußballspieler
 Cornelius Alfred Moloney (1848–1913), Gouverneur von Gambia sowie Trinidad und Tobago
 Frederick Moloney (1882–1941), US-amerikanischer Leichtathlet
 Janel Moloney (* 1969), US-amerikanische Schauspielerin
 Jason Moloney (* 1991), australischer Boxer
 John Moloney (* 1949), irischer Rugby-Union-Spieler
 Michael Joseph Moloney (1912–1991), irischer römisch-katholischer Geistlicher und Bischof von Banjul
 Paddy Moloney (1938–2021), irischer Dudelsackspieler
 
 Robert Moloney, kanadischer Schauspieler

Siehe auch:
 Maloney